Брідщина — літературно-краєзнавчий часопис, що видається у місті Броди  Львівської області. Засновником часопису є первинна організація Національної спілки журналістів України редакції  Бродівської районної газети «Голос відродження».

Історія 

Виходить з 1993 року. Перший номер «Брідщини» був приурочений  Третьому Всесвітньому з'їзду брідщан, що відбувся у м. Броди  23–28 липня 1993 року. Редактор видання Богдан Зробок.

Вийшло 19 чисел часопису. Тут зібрані наукові і краєзнавчі матеріали з історії, культури, географії  галицько-волинського пограниччя, а головним чином —  Бродівського району Львівської області — Брідщини. В часописі також представлені літературні доробки поетів і прозаїків краю.

Джерело 
 За матеріалами Бродівського історико-краєзнавчого музею.

Журнали Бродів
Літературні журнали України
Краєзнавчі журнали
Українськомовні журнали
Друковані видання, засновані 1993